Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder

Født 
 Omring 1300 - Niels Bugge, jysk stormand og oprørsleder.

Dødsfald 
 Roskildebispen Johannes Krag

Eksterne henvisninger 

 
00
Artikler om enkelte år